La Junta ist der Name folgender Orte:

in Chile:
 La Junta (Chile)

in Mexiko:
 La Junta (Chihuahua)
 La Junta (Acatlán de Pérez Figueroa) in Oaxaca
 La Junta (Heroica Ciudad de Huajuapan de León) in Oaxaca

in den Vereinigten Staaten:
 La Junta (Colorado)
 La Junta (New Mexico)
 La Junta (Parker County) in Texas
 La Junta (Presidio County) in Texas